Hrvatska:
 Markovići (Vižinada), naselje u općini Vižinada

BiH:
 Markovići (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Markovići (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak
 Markovići (Šekovići, BiH), naselje u općini Šekovići

Crna Gora:
 Markovići (Budva, Crna Gora), naselje u općini Budva
 Markovići (bratstvo), jedno od tri bratstava Buronja u Lješanskoj nahiji